

Жолбасши — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Жолбасши — село, Келеський район, Туркестанська область